Млинки — название населённых пунктов на Украине:

 Млинки — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Млинки — село в Бучачском районе Тернопольской области.

См. также 
 Млынки